Алекса́ндр Воро́нин:
 Воронин, Александр Иванович (1908—1990) — деятель советских органов государственной безопасности, генерал-лейтенант.
 Воронин, Александр Никифорович (1951—1992) — советский тяжелоатлет.
 Воронин, Александр Семёнович (1899—1973) — советский политический деятель, председатель правления областного промыслового совета в Туле, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Воронин, Александр Трофимович (род. 1930) — советский футболист.